Firmano, decreto reale o una disposizione emanata dal sovrano.

Persone
Eddie Firmani, calciatore italiano.
Fabio Firmani, calciatore italiano.